

Localidades 

 Glandorf (Alemanha)

 Glandorf (Ohio)

Desambiguações de topônimos